In 1992 werd het 46ste Campeonato Rondoniense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rondônia. De competitie werd georganiseerd door de FFER en werd gespeeld van 31 mei tot 29 november. Er werden twee toernooien gespeeld, omdat Ji-Paraná beide won was er geen finale om de titel meer nodig.

Eerste toernooi

Eerste fase

Witte groep

Blauwe groep

Tweede fase

Tweede toernooi

Eerste fase

Witte groep

Blauwe groep

Tweede fase
In geval dat beide clubs een wedstrijd wonnen telde niet het doelsaldo maar werden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Rondoniense
Rond